— японский учёный, конфуцианец, агроном, пионер в области «голландских наук» рангаку середины периода Эдо.

Настоящее имя Аоки Конъё — Бундзо (), взрослое имя — Ацунори (), прозвище — Кохо (). Конъё — псевдоним учёного.

Биография 
Аоки Конъё родился в 1689 году в городе Эдо, в семье торговца рыбой. В 22 года он стал учеником конфуцианца Ито Тогая. Двумя годами позже Аоки вернулся в Эдо, где стал преподавать конфуцианство.

По рекомендации поэта Като Энао, вассала сёгуната, он сошёлся с местным чиновником мати-бугё Оокой Тадасукэ, которому представил свой труд «Исследование батата» о выращивании и хранении сладкого картофеля — панацеи в неурожайные и голодные годы. В связи с этим, в 1735 году Аоки был назначен ответственным за выращивание этой культуры в Восточной Японии.

При посредничестве Ооки Тадасукэ он получил доступ к правительственным официальным библиотекам, а в 1739 году был назначен на государственную должность закупщика книг. В 1742 году по приказу сёгуна Токугавы Ёсимунэ научиться изготавливать лекарства для глаз Аоки Конъё брал консультации у голландцев, которые прибывали в Эдо на аудиенцию к главе самурайского правительства. Начиная с 1743 года эти консультации стали ежегодными.

Аоки Конъё издал несколько научных трудов:
 «Исследование голландской валюты» ()
 «Перевод голландских застольных песен» ()
 «Перевод голландских разговоров» ()
 «Перевод голландских текстов» ()
 «Исследование голландской скорописи» ()
и другие.

Его работы были новаторскими для тогдашней Японии, поскольку предлагали изучать европейские науки и заимствовать их достижения на благо собственной страны.

В 1767 году Аоки получил должность государственного урядника книг (), а через два года умер от болезни.

За свои заслуги в выращивании батата, который спас много жизней в Восточной Японии в голодные годы, Аоки Конъё был прозван будущими поколениями «бататовым учителем», кансё сэнсэй. На месте его экспериментов с бататом было построено святилище Конъё, в котором покойного учёного чествовали под именем божества-картофеля ().

Учеником Аоки был Маэно Рётаку, один из составителей «Нового учебника по анатомии», первого труда по европейской медицине в Японии.

Литература 
 『新編　日本史辞典』 (Новое издание. Словарь истории Японии)　京大日本史辞典編纂会、東京創元社、1994. — P.4
 『本田利明集･青木昆陽集･安藤昌益集』 (Сборники произведений Хонды Тосиаки, Аоки Конъё и Андо Сёэки) 東京、大日本思想全集刊行會、1932.

Ссылки 
 Аоки Конъё — Эдосский бог картофеля.

Учёные Японии
Агрономы Японии